Дэш Майок (род. 1974) — американский актёр кино и телевидения
 Майок — коммуна во Франции, департамент Тарн